Berne puede referirse a:

 Berne, nombre en francés de Berna, la capital de Suiza.
 Berne, nombre en bretón de Berné, una comuna francesa.
 Berne, una localidad del Distrito de Wesermarsch en Alemania.
 Berne, una localidad del estado de Indiana en Estados Unidos.
 Berne, una localidad del estado de Nueva York en Estados Unidos.
Eric Berne, médico psiquiatra, fundador y creador inicial del Análisis Transaccional.